Jméno a příjmení Miroslav Langer nosí více osobností:

 Miroslav Langer (fotograf) (* 1937) – český fotograf
 Miroslav Langer (klavírista) (* 1945) – český klavírista a hudební pedagog
 Miroslav Langer (televizní komentátor) (* 1976) – český televizní komentátor (sport)

související články
 Langer